Сунженский район:
 Сунженский район — административный и муниципальный район в Ингушетии.
Сунженский район — до 2019 г. название Серноводского района Чечни.
 Сунженский район — бывший административный район в Чечено-Ингушской АССР, Грозненской области, Чечено-Ингушской АО и Чеченской АО в РСФСР.